Рек — власна назва.

Персоналії

Ім'я 
 Рек () — один із кентаврів;
 Рек — один з гігантів.
 Рек — коханець німфи-гамадріади, якого вона осліпила за невірність.

Прізвище 
 Реки () — німецький шляхетний рід
 Олівер Рек

Література 
 Словник античної міфології. Київ, 1985. 
 
Персонажі за алфавітом
Кентаври
Багатозначні терміни